Codigliera della Costa (in spagnolo Cordillera de la Costa) è il nome di:
Cordigliera della Costa – una catena montuosa del Venezuela
Cordigliera della Costa – una catena montuosa del Cile